El término pradera puede referirse a:

Generalidades 
Pradera: bioma constituido por una vegetación herbácea (generalmente, gramíneas) que ocupa grandes extensiones de las llanuras continentales de las zonas templadas del hemisferio norte (América del Norte y Europa principalmente) y los países meridionales de América del Sur: Argentina y, principalmente, Uruguay.
Prados: praderas de reducido tamaño, a menudo creadas por el hombre con el fin de tener pasto para el ganado.
Praderas alpinas. Vegetación anual de gramíneas y plantas con flores que separa, en los Alpes y en otras cordilleras (generalmente del hemisferio norte), el piso térmico con vegetación de bosque del ocupado por nieves perpetuas. Es una zona de pastos de verano utilizada por los habitantes de los Alpes a través de una trashumancia anual completada con la estabulación durante el invierno en las casas típicas de las montañas alpinas (chalets). Tiene cierta similitud con la vegetación de páramo en los Andes aunque, en este último caso, la vegetación es mucho más rica y variada.

Lugares geográficos 
Pradera: municipio del Valle del Cauca.
Praderas de Norteamérica: Topónimo empleado como nombre de una región canadiense y, a menudo, extensivo a la región del Medio Oeste de los Estados Unidos (Los Grandes Llanos o Great Plains).
Praderas canadienses, relativo a las praderas en ese país de Norteamérica.
Praderas de Nava, un área montañosa en el concejo de Nava (Asturias), en España.